Sauternes může znamenat:

 Sauternes (Gironde) – obec ve francouzském departementu Gironde 
 Sauternes – francouzská vinařská apelace (AOC) v oblasti Graves, části regionu Bordeaux 
 Sauternes – jemné sladké bílé víno vyráběné ve stejnojmenné apelaci
 SS Sauternes – parní loď postavená v roce 1922 a potopená v době 2. světové války